Вацлав Лещинський (примас) (1605–1666)
 Вацлав Лещинський (канцлер) (1576–1628)
 Вацлав Лещинський (воєвода) (1632–1688)
 Вацлав Лещинський (професор)

Лещинські
Сторінки зі списками однофамільців-тезок